Дра́кино — спортивный аэродром в городском округе Серпухов Московской области. Площадь 363,48 гектара. Размеры взлётно-посадочных полос: 1200x400 метров и 1500x400 метров. Является базовым аэродромом сборной России по высшему пилотажу. Базовый для Серпуховского авиационного спортивного клуба имени Александра Ивановича Орлова. История аэродрома неразврывно связана с Серпуховским АСК, для которого 11 апреля 1936 года он был открыт. В Дракино производится подготовка пилотов-любителей, тренировки спортсменов, осуществляются парашютные прыжки, ведёт свою деятельность клуб дельтапланерного спорта. Аэродром активно используется посетителями расположенного здесь спортивно-развлекательного парка.

Расположен в 3 километрах на восток от Протвино, в 10 километрах на юго-запад от Серпухова и в 1 километре на север от деревни Дракино между двумя шоссе: Серпухов — Протвино и Серпухов — Таруса.

Знаменательные спортивные события 
Аэродром известен проведением Чемпионата мира (2005 год) и Квалификационного Мирового «Гран-при» (2006 год) по планёрному спорту. С 1995 года в Дракино проводится ежегодный Чемпионат России по высшему пилотажу — крупнейшие национальные состязания пилотов-спортсменов.

См. также 
 Дракино
 Серпуховский АСК имени А. И. Орлова

Примечания

Ссылки 
 Сайт КДС МИИТ
 Сайт Серпуховского АСК

Спортивные аэродромы России
Аэродромы Московской области
Городской округ Серпухов